(3671) Дионис () — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой, из-за чего, в процессе своего движения вокруг Солнца, он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. Астероид был открыт 27 мая 1984 года американскими астрономами Кэролин и Юджином Шумейкерами в Паломарской обсерватории и назван в честь Диониса, древнегреческого бога виноделия.

В 1997 году группа астрономов Европейской южной обсерватории объявила, что кривая блеска указывает на возможность наличия небольшого спутника на орбите вокруг астероида. Предположительно это тело размером около 300 метров в диаметре, которое вращается на расстоянии 3,6 км от Диониса. Спутник получил временное обозначение S/1997 (3671) 1.

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Двойные астероиды
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Названия астероидов из древнегреческой мифологии